Miejscowości w USA:
 Newington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Newington – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Screven
 Newington – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Newington – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 Newington (ang. Newington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Newington (ang. Newington Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
W Wielkiej Brytanii:
 Newington (Folkestone and Hythe) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Newington – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Newington – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Newington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Newington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Newington (Swale) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Newington – miejscowość w hrabstwie Edinburgh (Szkocja)
 Newington (Thanet) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Newington Bagpath – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)